Martes y 13 puede referirse a:

Martes y Trece, grupo humorístico español.
Martes 13, superstición, fobia.
Martes 13, programa de variedades transmitido por Canal 13 en Chile.
Martes y 13: película española de 1961